La phase finale de l'édition 1991 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1991 en Suisse. Le champion sortant, la Tchécoslovaquie, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Tournoi Final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football des moins de 16 ans1991
Sport en Suisse en 1991
Football en 1991